Gattai ist der Familienname folgender Personen:

 Arrigo Gattai (1928–2012), italienischer Sportfunktionär
 Zélia Gattai (1916–2008), brasilianische Autorin